Piano etereo, in filosofia e nell'esoterismo, è la dimensione invisibile superiore a quella terrena
Piano etereo, finzione nel gioco di ruolo Dungeons & Dragons